Phillips Brothers Mill bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Phillips Brothers Mill (Colorado), ID-Nr. 02001255
 Phillips Brothers Mill (Kalifornien), ID-Nr. 02001406